Il doppio del torneo di tennis Tunis Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Robert Lindstedt che hanno battuto in finale Marco Chiudinelli e Jean-Claude Scherrer 3-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Tom Vanhoudt (semifinali)
 Petr Luxa /  David Škoch (quarti di finale)

 Tomas Behrend /  Robert Lindstedt (Campioni)
 Óscar Hernández /  Gabriel Trujillo Soler (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tunis Open 2005